Kazagići kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Kazagići (samhälle), Federationen Bosnien och Hercegovina, 
 Kazagići (ort), Federationen Bosnien och Hercegovina, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar